Zaliśce – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim
 Zaliśce – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim